Вільхівське водосховище:

 Вільхівське водосховище - водосховище в Донецькій області.
 Вільхівське водосховище - водосховище в Харківській області.